Адамантина:

 Адамантина — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Адамантина — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.